Štěpánov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Štěpánov (okres Olomouc)
 Štěpánov nad Svratkou (okres Žďár nad Sázavou)
 Trhový Štěpánov (okres Benešov)
 Horní Štěpánov (okres Prostějov)